Малешићи могу да буду:

 Малешићи (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Малешићи (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ
 Малешићи (Грачаница), насеље у општини Грачаница, Федерација БиХ, БиХ